Pablo Quirós Jiménez fue un general costarricense, propietario, que participó en las campañas centroamericanas contra los filibusteros de William Walker de 1856 y 1857 y ejerció funciones militares de Comandante del Cuartel Principal de San José, Costa Rica, durante la Administración de Tomás Guardia Gutiérrez presidente de Costa Rica.

Vida y familia 
Fue bautizado el 27 de enero de 1825, en San José, Costa Rica y falleció el 4 de abril de 1896, en San José, Costa Rica. Casó el 1 de noviembre de 1843, en San José, Costa Rica, con Mercedes Segura Masís, nacida en 1830 y fallecida el 16 de junio de 1898, en el Carmen, San José, Costa Rica, hija de Mateo Segura Rueda (1800-1881) y de María Masís Cordero (1807), padres de:

Carrera militar 
Participó junto con su hermano el general Pedro Quirós Jiménez en las campañas centroamericanas contra los filibusteros de William Walker de 1856 y 1857. Ejerció funciones militares de Comandante del Cuartel Principal de San José, Costa Rica, cuando su hermano mayor el general Pedro Quirós Jiménez asumía las mismas funciones en el Cuartel de la Artillería, de San José, Costa Rica, durante la Administración de Tomás Guardia Gutiérrez presidente de Costa Rica , ocasión en la que tuvieron un papel predominante en la toma del cuartel de la Artillería de San Jose. Más tarde suscriben igualmente, el acta del 30 de julio de 1876, de desconocimiento al presidente de la República, Lcdo Aniceto Esquivel Sáenz, nombrando en su lugar al Lcdo Vicente Herrera Zeledón. A esta Acta se incluyeron los nombres de otros parientes de los generales Quirós:

El general Quirós logró igualmente vencer a Federico Mora en su intento de invasión del país, desde Nicaragua, para derrocar al General Tomás Guardia Gutiérrez, venciendo a los revolucionarios el 1 de febrero de 1878, en el Puerto de Limón

Ancestros hasta los tatarabuelos

Notas

Enlaces externos 

Militares de Costa Rica